Чистики :

 Чистики — род птиц
 Чистики — деревня,  Ленинский сельсовет, Горецкий район, Могилёвская область